Jean-Louis Van Belle (né en 1942), un historien belge.
 Jean-Louis Van Belle (né en 1939), un réalisateur français.